Een verkeersweg:
N290 (België)
N290 (Nederland), zie Provinciale weg 290
N290 (Zwitserland)